

Дорогобуж — село, Рівненський район (колишній Гощанський район), Рівненська область, колишня столиця Дорогобузького князівства;

Дорогобуж — місто, Смоленська область, Росія;
 Дорогобуж — село, Батецький район, Новгородська область, Росія

Дорогобуж — назва річки Жигулянка у нижній частині течії.